Příjmení Nekuda nosí tyto osobnosti:
 Jaromír Nekuda – český kameraman, manžel herečky Jitky Smutné
 Luděk Nekuda (1942–1988) – český hudebník a moderátor
 Milan Nekuda (1959) – český fotbalista
 Petr Nekuda (1990) – český fotbalista
 René Nekuda (1986) – cestovatel a spisovatel
 Tereza Nekudová (* 1979) – česká herečka a zpěvačka, dcera Jaromíra Nekudy a Jitky Smutné
 Vladimír Nekuda (1927–2006) – český archeolog, profesor MU

Externí odkazy 
 Příjmení Nekuda v USA